Ван-Сиклен-авеню:

 Ван-Сиклен-авеню — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Jamaica Line.
 Ван-Сиклен-авеню — станция на IRT New Lots Line Нью-Йоркского метро.
 Ван-Сиклен-авеню — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IND Fulton Street Line.